Фёдоровский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

Астраханская область
 Фёдоровский сельсовет — Енотаевский район.
 Фёдоровский сельсовет — Икрянинский район.

Башкортостан
 Фёдоровский сельсовет — Фёдоровский район.
 Фёдоровский сельсовет — Хайбуллинский район.
 Фёдоровский сельсовет — Уфа.

Брянская область
 Фёдоровский сельсовет — Рогнединский район.

Владимирская область
 Фёдоровский сельсовет — Киржачский район.
 Фёдоровский сельсовет — Юрьев-Польский район.

Костромская область
 Фёдоровский сельсовет — Нерехтский район.
 Фёдоровский сельсовет — Чухломский район.

Краснодарский край
 Фёдоровский сельсовет — Абинский район.

Ленинградская область
 Фёдоровский сельсовет — Тосненский район.

Липецкая область
 Фёдоровский сельсовет — Елецкий район.

 Московская область
 Фёдоровский сельсовет — Дмитровский район (до 1954).

Новосибирская область
 Фёдоровский сельсовет — Северный район.

Оренбургская область
 Фёдоровский сельсовет — Акбулакский район.
 Фёдоровский Первый сельсовет — Саракташский район.
 Фёдоровский сельсовет — Сорочинский район.

Пензенская область
 Фёдоровский сельсовет — Каменский район.

Пермский край
 Фёдоровский сельсовет — Куединский район.

Ростовская область
 Фёдоровский сельсовет — Неклиновский район.

Рязанская область
 Фёдоровский сельсовет — Захаровский район.

Смоленская область
 Фёдоровский сельсовет — Духовщинский район.

Тамбовская область
 Фёдоровский сельсовет — Сосновский район.

Татарстан
 Фёдоровский сельсовет — Кайбицкий район.
 Фёдоровский сельсовет — Тетюшский район.

Тверская область
 Фёдоровский сельсовет — Кимрский район.

Тульская область
 Фёдоровский сельсовет — Ленинский район.
 Фёдоровский сельсовет — Узловский район.
 Фёдоровский сельсовет — Чернский район.

Фёдоровский сельский совет — название нескольких административных единиц на Украине:

 Фёдоровский сельский совет (Шаргородский район) — входит в состав Шаргородского района Винницкой области.
 Фёдоровский сельский совет (Приазовский район) — входит в состав Приазовского района Запорожской области.
 Фёдоровский сельский совет (Добровеличковский район) — входит в состав Добровеличковского района Кировоградской области.
 Фёдоровский сельский совет (Кропивницкий район) — входит в состав Кропивницкого района Кировоградской области.
 Фёдоровский сельский совет (Глобинский район) — входит в состав Глобинского района Полтавской области.
 Фёдоровский сельский совет (Карловский район) — входит в состав Карловского района Полтавской области.
 Фёдоровский сельский совет (Харьковская область) — входит в состав Великобурлукского района Харьковской области.

См. также 
 Фёдоровское муниципальное образование
 Фёдоровка